Dyroff ist der Familienname verschiedener Personen:

 Adolf Dyroff (1866–1943), deutscher Philosoph
 Anton Dyroff (1864–1948), deutscher Staatsrechtler 
 Balther Dyroff (1904–1986), deutscher evangelischer Theologe
 Karl Dyroff (1862–1938), deutscher Orientalist
 Wolfgang Dyroff (1923–2018), deutscher Fotograf, Formgestalter und Industriedesigner